Christof Innerhofer (né en 1984), skieur alpin italien ;
Franz Innerhofer (1944-2002), écrivain autrichien ;
Katharina Innerhofer (née en 1991), biathlète autrichienne ;
Manuel Innerhofer (né en 1995), coureur de fond autrichien.